Hierba del agua puede referirse a:
 El nombre común de la planta Hypericum perforatum.
 El nombre común de la planta Lemna minor.